Ниже представлен список зданий американского штата Флорида высотой 150 метров и более — на 2014 год их насчитывается 45 штук. Самое высокое здание в штате — Four Seasons Hotel Miami, высота которого 240 метров, что делает его 51-м по высоте зданием во всех США. 30 из перечисленных ниже зданий находятся в городе Майами, остальные 15 в других городах штата.

Список 
По убыванию высоты. Знак равенства = после порядкового номера означает, что несколько зданий имеют одинаковую высоту.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! № п/п
! Название
! Город
! Фото
! Высота без шпилей и антенн, м.
! Надземных этажей
! Год окончания постройки
! Примечания, ссылки
|-
| 1
| Four Seasons Hotel Miami| Майами
| 
| 240,4
| 64
| 2003
| Самое высокое здание штата с 2003 года, 51-е по высоте здание во всех США. 
|-
| 2
| Юго-восточный финансовый центр
| Майами
| 
| 232,8
| 55
| 1984
| Самое высокое здание штата с 1984 по 2003 год, известно также под названиями «Финансовый центр „Вачовиа“», «Юго-восточный банковский центр» и «Первый союзный финансовый центр». 
|-
| 3
| | Майами
| 
| 217,0
| 63
| 2008
| Самое высокое жилое здание штата с 2008 года по . 
|-
| 4
| Маркус Резиденцес
| Майами
| 
| 207,0
| 67
| 2009
| 
|-
| 5
|Уэллс-Фарго Центр
| Майами
| 
| 197,2
| 46
| 2010
| Известно также под прежним названием «Финансовый центр Met 2». 
|-
| 6
| | Майами
| 
| 192,3
| 55
| 2009
| Комплекс состоит из двух башен разного размера и этажности. 
|-
| 7
| Инфинити-ат-Брикелл
| Майами
| 
| 192,0
| 52
| 2008
| 
|-
| 8
| Башня Майами
| Майами
| 
| 190,5
| 47
| 1986
| Известно также под прежним названием CenTrust Tower and Bank of America Tower 
|-
| 9
| 
| Джэксонвилл
| 
| 188,1
| 43
| 1990
| Известно также под прежним названием Barnett Bank Center 
|-
| 10
| | Майами
| 
| 187,5
| 57
| 2007
| 
|-
| 11
|  (Башня I)
| Майами
| 
| 185,9
| 56
| 2007
| Комплекс состоит из двух башен разного размера и этажности. 
|-
| 12
| 
| Майами
| 
| 182,9
| 54
| 2009
| 
|-
| 13
|  (Северная и Южная башни)
| Майами
| 
| 178,6
| 58
| 2008
| Комплекс состоит из двух башен, имеющих одинаковую высоту и количество наземных этажей, и построенных в одном году 
|-
| 14
| | Майами
| 
| 178,3
| 50
| 2007
| 
|-
| 15
| | Тампа
| 
| 176,5
| 38
| 1992
| Самое высокое здание на  с 1992 года по . Ранее известно под названием Regions Building. 
|-
| 16
| | Тампа
| 
| 175,9
| 42
| 1986
| В 2002 году здание было повреждено в результате : подросток, на которого сильное впечатление произвели теракты 11 сентября, угнал самолёт Cessna 172 и врезался в здание. Был разрушен один кабинет, угонщик погиб, других жертв не было<ref>Официальный доклад о расследовании авиапроисшествия   на сайте ntsb.gov</ref>. 
|-
| 17
| 
| Санни-Айлс-Бич
| 
| 175,0
| 53
| 2008
| 
|-
| 18
| 
| Майами-Бич
| 
| 170,4
| 44
| 2000
| Комплекс состоит из двух башен, имеющих одинаковую высоту и количество наземных этажей, и построенных в одном году 
|-
| 19
| 
| Майами
| 
| 169,1
| 47
| 2009
| 
|-
| 20=
| 
| Майами
| 
| 168,9
| 55
| 2007
| 
|-
| 20=
|  (Южная башня)
| Майами
| 
| 168,9
| 51
| 2008
| 
|-
| 22
| Trump Palace
| Санни-Айлс-Бич
| 
| 168 (551 фут)
| 43
| 2005
| 
|-
| 23=
| Aqualina Ocean Residences and Resort
| Санни-Айлс-Бич
| 
| 168 (550 футов)
| 51
| 2004
| 
|-
| 23=
| Trump Royale
| Санни-Айлс-Бич
| 
| 168 (550 футов)
| 44
| 2008
| 
|-
| 25
| 
| Майами
| 
| 165,5
| 56
| 2007
| 
|-
| 26
| 
| Санни-Айлс-Бич
| 
| 164,7
| 51
| 2009
| 
|-
| 27
| 
| Майами
| 
| 164,6
| 40
| 2009
| 
|-
| 28
| 
| Майами
| 
| 164,0
| 49
| 2008
| Комплекс состоит из двух башен, имеющих одинаковую высоту и количество наземных этажей, и построенных в одном году. Ранее также известны под названием Everglades on the Bay. 
|-
| 29
| 
| Тампа
| 
| 163,7
| 38
| 1981
| Самое высокое здание штата с 1981 по 1984 год 
|-
| 30
|  (Северная башня)
| Майами
| 
| 163,4
| 44
| 2008
| 
|-
| 31
| 
| Джэксонвилл
| 
| 163,1
| 37
| 1974
| Самое высокое здание штата с 1974 по 1981 год. Также ранее известно под названиями Independent Life Building и Modis Building 
|-
| 32
| 
| Майами
| 
| 160,9
| 48
| 2004
| 
|-
| 33
| Здание вертикальной сборки
| Мерритт-Айленд
| 
| 160,3
| 40 (1)
| 1965
| Здание принадлежит Космическому центру Кеннеди (НАСА). Имея объём , занимает 6-е место в списке самых объёмных зданий мира. Также является самым высоким зданием США вне городской черты. Часто утверждается, что всё здание является одним огромным этажом. 
|-
| 34=
|  (Башня II)
| Майами
| 
| 160,0
| 48
| 2007
| Комплекс состоит из двух башен разного размера и этажности. 
|-
| 34=
| 
| Тампа
| 
| 160,0
| 36
| 1992
| 
|-
| 36
| 
| Майами
| 
| 158,5
| 47
| 1997
| 
|-
| 37
| 
| Майами
| 
| 156,2
| 45
| 2008
| Комплекс состоит из двух башен разного размера и этажности. 
|-
| 38
| 
| Майами
| 
| 155,4
| 28
| 1985
| 
|-
| 39
| The Beach Club Phase II
| 
| 
| 153,9
| 50
| 2006
| 
|-
| 40
| 
| Майами
| 
| 152,7
| 41
| 2008
| 
|-
| 41=
| 
| Майами-Бич
| 
| 150,0
| 47
| 2004
| 
|-
| 41=
| 
| Майами
| 
| 150,0
| 39
| 1973
| 
|-
|}

См. также 

Города Флориды
 
 Список самых высоких зданий Майами
 
 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Здания Майами по убыванию высоты  на сайте emporis.com
 Здания Майами  на сайте skyscraperpage.com
 Здания Майами-Бич  на сайте skyscraperpage.com
 Здания Майами  на сайте structurae.net
 A Century of Florida's Tallest Skyscrapers  на сайте metrojacksonville.com'', 6 марта 2008

Здания
Флорида